Széchenyi steht für:

 Széchenyi (Adelsgeschlecht), ungarisches Adelsgeschlecht

Széchenyi oder Széchényi ist der Familienname folgender Personen:
 Bertalan Széchényi (1866–1943), ungarischer Politiker und Präsident des Oberhauses
 Béla Széchenyi (1837–1918), ungarischer Forschungsreisender
 Ferenc Széchényi (1754–1820), ungarischer Adliger und Politiker
 Franziska Széchenyi, Geburtsname von Franziska Batthyány (1783–1861), österreich-ungarische Adlige
 György Széchényi (1605–1606), ungarischer Geistlicher, Erzbischof von Esztergom
 Gyula Széchényi (1829–1921), ungarischer Politiker und Hofbeamter
 Imre Széchényi (1825–1898), österreichisch-ungarischer Diplomat
 István Széchenyi (1791–1860), ungarischer Staatsreformer und Unternehmer
 Manó Széchényi (1858–1926), ungarischer Minister, Diplomat, k.u.k. Kämmerer und Geheimrat
 Nikolaus Széchényi (1868–1923), ungarischer Geistlicher, Bischof von Oradea Mare
 Ödön Széchenyi (1839–1922), ungarischer Feuerwehrfunktionär und Pascha
 Pál Széchényi (1831–1901), ungarischer Politiker und Minister

Siehe auch:
 Széchenyi-Museumsbahn in Westungarn
 Széchenyi Lánchíd, Kettenbrücke in Budapest
 Széchenyi-Heilbad in Budapest
 Széchényi-Nationalbibliothek in Budapest
 Széchenyi-Preis, ungarischer Wissenschaftspreis
 István-Széchenyi-Universität in Győr, Ungarn
 Palais Széchényi in Timişoara, Rumänien
 Szécsényi, ungarische Adelsfamilie